Byrom ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Byrom (1915–1989), englischer Fußballspieler
 David Byrom (* 1965), englischer Fußballspieler
 Joel Byrom (* 1986), englischer Fußballspieler

 Karl Byrom (* 1951), australischer Schwimmer
 Larry Byrom (' 1948), US-amerikanischer Gitarrist und Produzent
 Monty Byrom (* 1958), US-amerikanischer Gitarrist, Singer-Songwriter und Produzent
 Ray Byrom (1935–2020), englischer Fußballspieler
 Thomas Byrom (1941–1991), britischer Autor 

Siehe auch:
 Byram
 Byron